Нойбург-ам-Инн () — община в Германии, в федеральной земле Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Пассау. Население составляет 4216 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 41,84 км². Официальный код — 09 2 75 133.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии